Stanislaus Morsztyn ist der Name folgender Personen:

* Stanislaus Morsztyn der Ältere († vor 17. Juli 1476), krakauischer Ratsherr, Bankier und Kaufmann
 Stanislaus Morsztyn der Jüngere († vor 29. November 1504), krakauischer Ratsherr, Bankier und Kaufmann